Vina steht für
 Vina, indisches Saiteninstrument

Vina ist geografische Bezeichnung von
 Vina (Knjaževac), ein Ort in Serbien
 Titularbistum Vina
 Vina (Kalifornien)
 Vina (Kamerun), ein Bezirk in Kamerun
 Viña del Mar, eine Stadt in Chile
 Vina (Mbéré), ein Fluss in Kamerun
 Vina (Djérem), ein Fluss in Kamerun

Vina, Viña oder Vînă ist der Familienname folgender Personen:
 Diego Viña (* 1988), uruguayischer Fußballspieler
 Émilie Vina (* 1982), französische Skilangläuferin
 Ionuț Vînă (* 1995), rumänischer Fußballspieler
 Matías Viña (* 1997), uruguayischer Fußballspieler
 Sandra Da Vina (* 1989), deutsche Autorin, Kabarettistin und Poetry Slammerin

Siehe auch:
 La Viña 
 Veena (Schauspielerin)